independencia (hiszp.) – niepodległość
 Independencia – miasto i gmina w Chile, w Regionie Metropolitalnym Santiago
 Independencia – prowincja Dominikany
 Independencia – stacja metra w Buenos Aires na linii C
 Independencia – stacja metra w Buenos Aires na linii E

Zobacz też 
 Independência
 Independence
 Chané Independencia
 Colonia Independencia